Тимукуа:
 Тимукуа — индейское племя на севере Флориды
 Тимукуа — язык племени тимукуа